Lebakwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lebakwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,65), 
 Desa Lebakwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 109,22), 
 Desa Lebakwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Lebakwangi, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar